Kilvoträsken är en grupp sjöar i Jokkmokks socken och kommun: 
Kilvoträsken (Jokkmokks socken, Lappland, 737755-172601), sjö i Jokkmokks kommun 
Kilvoträsken (Jokkmokks socken, Lappland, 737773-172635), sjö i Jokkmokks kommun 
Kilvoträsken (Jokkmokks socken, Lappland, 737808-172622), sjö i Jokkmokks kommun

Se även
Kilvoträsket, sjö i Gällivare kommun